Должик — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Должик — хутор в Корочанском районе Белгородской области.
 Должик — хутор в Острогожском районе Воронежской области.
 Должик — хутор в Подгоренском районе Воронежской области.

Украина 
 Должик — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Должик — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Должик — село в Ахтырском районе Сумской области.
 Должик — село в Липоводолинском районе Сумской области.
 Должик — село в Ямпольском районе  Сумской области.
 Должик — село в Валковской общине Харьковской области.
 Должик — село в Золочевском районе Харьковской области.
 Должик — село в Семёновском районе Черниговской области.
 Должик — село в Черниговском районе Черниговской области.
 Должик (быв. Комсомольское) — село в Корюковском районе Черниговской области.

Реки 
 Должик — река на Украине, правый приток Большой Каменки.

См. также 
 Довжик